Day for Night (Spock’s Beard) - album
 Day for Night (The Tragically Hip) - album
 Day for Night (film) - Franse film